Haldi steht für:

 Haldi bei Schattdorf, einen Ort in der Schweiz
 Haldi (Hiiumaa), einen Ort in der Landgemeinde Hiiumaa, Estland
 Ḫaldi, eine urartäische Gottheit 
 das Gewürz Kurkuma auf Hindi/Punjabi/Urdu/Gujarati

Haldi ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Haldi (1942–2017), Schweizer Automobilrennfahrer
 Hans Haldi (1921–2007), Schweizer Maler und Zeichner
 Roland Haldi (* 1979), Schweizer Snowboarder
 Ulrich Christian Haldi (1944–2003), Schweizer Schriftsteller